Села:
 Залюття — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район, Забродівська сільська громада
 Залюття — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район, Дубечненська сільська громада